Der Name Bourn bezeichnet:

 Augustus O. Bourn (1834–1925), einen US-amerikanischen Politiker
 Bourn (Cambridgeshire), einen Ort in England

Siehe auch:
 Bourne
 Born
 Borne